Дзэн:
 Дзэн — учение.
 «Дзен» — японская биографическая драма 2009 года.
 «Дзен» — российская блог-платформа VK.

См. также 
 Zen